Live at the Apollo — концертный альбом Джеймса Брауна и The Famous Flames, выпущенный в  году. Концерт записан в театре «Аполло» (Нью-Йорк) 24 октября  года. Занимает 25-е место в списке «500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone». В 2004 году включён в Национальный реестр аудиозаписей.

Об альбоме

Список композиций

Участники записи 
 Джеймс Браун — вокал
 Les Buie — гитара
 Hubert Perry — бас-гитара
 Clayton Fillyau — барабаны
 George Sims — барабаны
 Lucas Fats Gonder — орган
 "Baby" Lloyd Stallworth, Bobby Bennett, Bobby Byrd — бэк-вокал
 Al Brisco Clark, Clifford MacMillan, St-Clair Pinckney — саксофон (тенор)
 William "Po' Devil" Burgess — саксофон-альт
 Al Brisco Clark — саксофон (баритон)
 Lewis Hamlin, Roscoe Patrick, Teddy Washington — фагот
 Dickie Wells — тромбон

Примечания

Ссылки 
 Live at the Apollo на Discogs
 Live at the Apollo  на сервисе «Яндекс.Музыка»
 

Альбомы Джеймса Брауна
Концертные альбомы 1963 года
Альбомы, записанные в театре «Аполло» (Нью-Йорк)
Национальный реестр аудиозаписей